Der Diskuswurf der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1999 wurde am 21. und 23. August 1999 im Olympiastadion der spanischen Stadt Sevilla ausgetragen.

Weltmeisterin wurde die amtierende Europameisterin Franka Dietzsch aus Deutschland. Silber ging an die Griechin Anastasía Kelesídou. Die rumänische EM-Dritte von 1998 Nicoleta Grasu belegte Rang drei.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
Dreißig Teilnehmerinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 63,50 m. Sechs Athletinnen übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den sechs nächstplatzierten Sportlerinnen auf zwölf Werferinnen aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So mussten schließlich 62,35 m für die Finalteilnahme erbracht werden.

Gruppe A 
21. August 1999, 19:00 Uhr

Gruppe B 
21. August 1999, 20:50 Uhr

In der Qualifikation aus Gruppe B ausgeschiedene Diskuswerferinnen:

Finale 
23. August 1999, 19:15 Uhr

Video 
 Women's Discus, Qualifying and Final - 1999 IAAF World Championships auf youtube.com, abgerufen am 30. Juli 2020

Weblinks 
 7th IAAF World Championships In Athletics (englisch), abgerufen am 4. Juli 2020
 Women Discus Throw Athletics VII World Championship 1999 Sevilla (ESP) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 30. Juli 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Women Discus Throw, Seville 1999, S. 339 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 30. Juli 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Diskuswurf der Frauen
Leichtathletikwettbewerb in Sevilla